Сандро Тонали (; ) — итальянский футбольный полузащитник клуба «Милан» и сборной Италии.

Клубная карьера 
Тонали — воспитанник клубов «Пьяченца» и «Брешиа». 26 августа 2017 года в матче против «Авеллино» он дебютировал в итальянской Серии B, в составе последнего. 28 апреля 2018 года в поединке против «Салернитаны» Сандро забил свой первый гол за «Брешию». Осенью Тонали начали интересоваться итальянские топ-клубы и лондонский «Челси». В 2019 году Сандро помог «Брешии» выиграть чемпионат и выйти в элиту. 25 августа в матче против «Кальяри» он дебютировал в итальянской Серии A.

9 сентября 2020 года Тонали был представлен в качестве игрока «Милана». Первый год игрок провел в статусе арендованного футболиста, после чего клуб сможет выкупить его на постоянной основе. 21 сентября в матче против «Болоньи» он дебютировал за новый клуб. 8 июля 2021 года «Милан» выкупил трансфер игрока. Сумма трансфера составила 16,9 млн евро. 29 августа  в поединке против «Кальяри» Сандро забил свой первый гол за «Милан». В сезоне 2021/22 Тонали пробился в основу и провел очень успешный сезон забив 5 голов и отдав 2 голевые передачи. В частности его гол на 92-ой минуте против «Лацио» и дубль в поединке с «Вероной» позволили «Милану» набрать столь важные очки в борьбе за Скудетто. По итогам сезона стал чемпионом Италии.

Карьера в сборной 
В 2018 году в юношеской сборной Италии Тонали завоевал серебряные медали юношеского чемпионата Европы в Финляндии. На турнире он сыграл в матчах против команд Норвегии, Финляндии, Франции и дважды Португалии.

Летом 2019 года Тонали в составе молодёжной сборной Италии принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против команд Польши и Бельгии.

15 октября 2019 года отборочном матче чемпионата Европы 2020 против сборной Лихтенштейна Тонали дебютировал за сборную Италии. 

В 2021 году Тонали в составе молодёжной сборной Италии принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матче против команды Чехии.

Достижения 
«Брешиа»
 Победитель Серии В: 2018/19

«Милан»
 Чемпион Италии: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте FIGC.it 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Милан»